— 106-й император Японии, правивший около 30 лет в 1557 (1560) — 1586 годах. Был достаточно энергичным правителем, активно занимаясь внутренней и придворной политикой.

Биография 
Император Огимати родился 18 июня 1517 года. Он был первенцем императора Го-Нары. Матерью мальчика была фрейлина Мадэнокодзи Эйко, дочь советника Мадэнокодзи Катафусы. Новорождённому дали имя Митихито.

В 1557 году император Го-Нара умер, и его первенец стал новым монархом Японии, приняв имя императора Огимати. Из-за упадка императорского двора, вызванного развалом централизованного государства и междоусобицами региональных властителей, церемония интронизации правителя была отложена. Только в 1560 году Мори Мотонари, даймё провинции Аки, подарил императору деньги для проведения церемонии.

Стремясь возродить престиж и хозяйство императорского двора, император Огимати постоянно присылал рескрипты региональным властителям с требованием вернуть незаконно присвоенные монаршие имения. Большинство этих обращений игнорировались, поскольку монарх не имел рычагов власти. Его приказы выполнил только Ода Нобунага, который в 1569 году захватил столицу и получил статус защитника монархии. Выступая от имени императора, он подчинил своей власти Центральную Японию и восточную часть Западной и вернул часть императорских земель. В 1577 году благодарный император Огимати пожаловал Нобунаге титул и должность правого министра, а в 1580 году помог ему мирно уладить конфликт с буддистскими повстанцами монастыря Хонган-дзи. Благодаря политической и финансовой поддержке Нобунаги авторитет монархии был вновь восстановлен на большей части Японского архипелага.

17 декабря 1586 года император Огимати передал престол своему внуку Катахито, который принял имя императора Го-Ёдзэя. Сам правитель вышел в отставку, получив титул дайдзё тэнно.

6 февраля 1593 года император Огимати скончался в 75-летнем возрасте. Его похоронили в , на территории современного района Фусими в Киото

Генеалогия

Примечания

Литература 
  『新編　日本史辞典』 (Новое издание. Словарь истории Японии) / 京大日本史辞典編纂会. — 東京: 東京創元社, 1994. — P.1057—1058.
  『歴代天皇全史―万世一系を彩る君臨の血脈』 (歴史群像シリーズ (69))